

Persone 
Bufalini, famiglia aristocratica italiana, originaria di Città di Castello
Niccolò dei Bufalini, avvocato concistoriale italiano (1450 ca. – 1506)
Leonardo Bufalini, architetto italiano (fine XV sec. – 1552)
Ortensia Bufalini, nobildonna italiana, madre del cardinale Giulio Mazzarino (1575-1644)
Giovanni Ottavio Bufalini, cardinale italiano (1709-1782)
Maurizio Bufalini, medico italiano (1787-1875)
Paolo Bufalini, politico e partigiano italiano (1915-2001)
Albano Bufalini, attore, cabarettista e mimo italiano (1939 –)
Sauro Bufalini, cestista italiano (1941-2012)
Giovanni Bufalini, regista cinematografico italiano (1973 –)
Pietro Bufalini(2004-),giovane attivista del gruppo romano “LORD” con sede a q.trieste, di stampo neo fascista.

Altro
Cappella Bufalini, cappella funeraria in S. Maria d'Araceli di Roma
Castello Bufalini, edificio di San Giustino
Ospedale Maurizio Bufalini, ospedale pubblico di Cesena
Via Bufalini, strada di Firenze intitolata a Maurizio Bufalini
animali del genere Bubalus